Ревякин, Василий:
 Ревякин, Василий Андреевич (1893—1975) — советский военачальник, генерал-майор.
 Ревякин, Василий Дмитриевич (1918—1944) — руководитель Севастопольской подпольной партийной организации, Герой Советского Союза.